Öbotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öbotjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,7 ha)
Öbotjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn